L'angelo bianco – film del 1920 diretto da Ugo Gracci
L'angelo bianco (The White Angel) – film del 1931 diretto da William A. Wellman
L'angelo bianco (The White Angel) – film del 1936 diretto da William Dieterle
L'angelo bianco – film del 1943 diretto da Giulio Antamoro e Ettore Giannini
L'angelo bianco – film del 1955 diretto da Raffaello Matarazzo

Pagine correlate 
Angelo bianco